Cocoa bezeichnet

 Cocoa (API), eine objektorientierte Programmierschnittstelle zur Programmierung unter dem Betriebssystem macOS
 CoCoA (Computations in Commutative Algebra), ein Computeralgebrasystem lizenziert unter der GNU General Public License

geographische Objekte:
 Cocoa (Florida), Stadt im Brevard County, Florida, USA

Siehe auch:
 Cocoa Tea
 Coco